Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у у чвертьфіналі їх перемогли сестри Вільямс.
Андреа Главачкова і Луціє Градецька виграли титул, у фіналі перемігши Ешлі Барті і Кейсі Деллаква з рахунком  6–7(4–7), 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw 

Жінки, парний розряд
US Open, жінки, парний розряд
2013 у жіночому тенісі
2013 в американському спорті